Škocjan désigne plusieurs lieux :
 Škocjan, commune de Slovénie dans la région de la Basse-Carniole.
 Škocjan, hameau de Slovénie situé sur la commune de Divača ;
il a donné son nom aux Grottes de Škocjan sur la même commune.
 Škocjan, village de Slovénie voisin de Koper sur la péninsule d'Istrie ;
il a donné son nom à la Réserve naturelle de Škocjan située à proximité.